Neuhütten puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Neuhütten, municipio del estado de Renania-Palatinado.
Neuhütten, municipio del distrito de Meno-Spessart, Baviera.